Charles Emmanuel Raphaël Théry de Gricourt (1813-1885), homme politique français ;
 François Théry-Falligan (1738-1816), homme politique français ;
 Antoine Théry (1807-1896), homme politique français ;
 Edmond Théry (1854-1925), économiste français ;
 Gérard Théry (1933-2021), personnalité française de l'informatique, père du Minitel ;
 Henri Théry (1923-2009), journaliste chrétien et résistant français ;
 Irène Théry, sociologue française ;
 Léon Théry (1879-1909), pilote automobile français ;
 Mathias Théry (1980-), réalisateur français, fils d'Irène Théry ;
 Paul Théry (1895-1945), haut fonctionnaire français ;
 Jean Théry (1895-1957), industriel et militant de l'Action française
 Hervé Théry (1951) géographe français ;
 Laurent Théry (1949) économiste français ;
 Gabriel Théry (1891-1959) géographe français ;
 Nicolas Théry (1965) dirigeant français;
 Evan Théry (2009)étudiant.